Le Rallye du Chili 2019 est le  du Championnat du monde des rallyes 2019. C'est la première édition de l'épreuve ; le Chili devient à cette occasion le  pays à accueillir le championnat du monde depuis sa création en 1973. Il se déroule du 9 au  sur  spéciales tracées dans la région du Biobío. Il est remporté par le duo Ott Tänak et Martin Järveoja qui engrange le maximum de points possibles avec 30 unités.

Présentation 
Les premiers contacts entre les promoteurs du championnat du monde des rallyes et ceux du Rallye du Chili s'établissent en 2016. En 2018, le « Gran Premio Concepción », qui est l'épreuve d'ouverture du championnat du Chili des rallyes, est évalué. Finalement, le , le Conseil Mondial de la FIA confirme l'intégration du rallye de Chili au calendrier du championnat du monde des rallyes 2019 dans un contexte de globalisation du championnat.

L'épreuve est disputée du 9 au  consécutivement au rallye d'Argentine voisin, et est soutenue financièrement par le sponsor pétrolier Copec et la région du Biobío. Le parcours est assez compact et s'inscrit principalement dans des domaines privées de la région du Biobío. Les  de spéciales sont assez rapides et offrent une alternance de portions en sous-bois et en terrain dégagé. Le quartier général et le parc d'assistance sont installés à Talcahuano, commune proche de la ville de Concepción,  ville du pays, et de l'aéroport international. Une super spéciale tracée dans Concepción est proposée le vendredi soir.

Engagés

Déroulement de l’épreuve

Résultats

Classement final

Spéciales chronométrées

Super spéciale 
La super spéciale est une spéciale de  courue à la fin du rallye. Elle est remportée par Ott Tänak, ce qui lui permet d'engranger le maximum de points possibles avec 30 unités.

Notes et références

Lien externe 

Sport au Chili en 2019
Rallye du Chili
Chili
Sport en mai 2019